Нижче наведено список 601 муніципалітетів департаменту Манш.

Манш

Манш